Пештера — топоним (, , «пещера»):
 Пештера — город в Пазарджикской области Болгарии;
 Пештера — община в Пазарджикской области Болгарии;
 Пештера — село в Перникской области Болгарии;
 Пештера — село в Смолянской области Болгарии.
  — коммуна в жудеце Констанца, Румыния.

См. также 
 Пештера-ку-Оасе — археологическая стоянка.
 Пещера